

Giochi 
 Brave New World – gioco di ruolo

Letteratura 
Il mondo nuovo (Brave New World) – romanzo di Aldous Huxley del 1932

Musica 
 Brave New World – album della Steve Miller Band del 1969
 Brave New World – album dei The Rippingtons del 1996
Brave New World – album degli Styx del 1999
Brave New World – album degli Iron Maiden del 2000

Televisione 
Il mondo nuovo - Brave New World – film TV del 1980 diretto da Burt Brinckerhoff
Brave New World – film TV del 1998 diretto da Leslie Libman e Larry Williams
Brave New World – serie televisiva del 2020 pubblicato sulla piattaforma Peacock